Newville ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Newville (Alabama)
 Newville (Indiana)
 Newville (Kalifornien)
 Newville (New York)
 Newville (North Dakota)
 Newville (Ohio)
 Newville (Pennsylvania)
 Newville (Virginia)
 Newville (West Virginia)
 Newville (Wisconsin), im Rock County

 Newville Township (DeKalb County, Indiana)

in Kanada:
 Newville (Neufundland und Labrador)